Ricomer fou un noble de raça romana dels segles VI i VII que fou nomenat patrici de Burgúndia el 607.

Biografia

Ascendència 
Tota el que se sap sobre la seva ascendència és el que diu Fredegari: «Raça romana». Tanmateix, el seu nom, bastant rar, ha estat acostat de diversos homònims:

Vida 
Com diu Fredegati, fou nomenat patrici de Burgúndia el 607 per Teodoric II, rei de Borgonya, després que aquest darrer va eliminar el patrici Wolf. S'ignora el que va passar posteriorment.

Després de la seva mort, la seva esposa Gertruda es va retirar a la vida religiosa i va fundar l'abadia d'Hamage, per consell de sant Amand.

Matrimoni i fills 
Es va casar amb santa Gertruda, probablement de la família agilolfinga, que va donar a llum a:

 una filla, anomenada Gerberga, mare de:
 Adalbald d'Ostrevant († 642), duc, casat amb sante Rictruda, abadessa de Marchiennes.
 Erquinoald († 658), majordom de palau de Nèustria.
 probablement une fille, Bertruda, casada amb el rei Clotari II i mare de Dagobert I, rei dels Francs.

L'historiador Jacques Pycke proposa un fill del nom de Ricomer, però segons Settipani, aquest segon Ricomer és el resultat d'un error havent desdoblat un sol personatge.

Fonts 
És citat en dues ocasions:
 D'una part a la Crònica de Fredegari:

 D'altra banda en la Vida de santa Rictrude que el diu casat amb santa Gertrude d'Hamage, i pare de Gerberga, la qual fou la mare del duc Adalbald, l'espòs de santa Rictruda.

Notes i referències

Bibliografia 
 J. Pycke, « Gertrude de Hamay (sainte) » al Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Écclésiastique, vol. XX. (Gatianensis - Giry), Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1984 ()
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, París, 1989, ()

Borgonya
Gal·loromans
Nobles